John Locke (1632–1704) – angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista
 John Locke (postać) – postać fikcyjna,  bohater serialu telewizyjnego Zagubieni
 Matthew Locke – kompozytor angielski z XVII wieku.
 Philip Locke – brytyjski aktor
 Sondra Locke – amerykańska aktorka
 William John Locke – brytyjski pisarz

Miasta w USA:
 Locke – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga

Gminy w USA:
 Locke (ang. Locke Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Locke (ang. Locke Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Locke (ang. Locke Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Locke (ang. Locke Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Locke (ang. Locke Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan

Sztuka:
 Locke – amerykańsko-brytyjski dramat filmowy z 2013 roku